Giulio Maffeis (Gazzaniga, 1873 – 1937) was een Italiaans componist, dirigent en hoornist.

Levensloop 
Maffeis studeerde muziek bij het Italiaanse leger en werd hoornist in de Militaire muziekkapel van het 5e Regiment van de Alpen bergtroepen. Vervolgens was hij dirigent van diverse banda's uit de regio, zoals van de Corpo Musicale "San Bartolomeo" di Oltre il Colle (aan het begin van de 20e eeuw), de Banda musicale di Cene (1904-1923), de Banda di Corpo Musicale di Parre (1924-1938) en van de Banda di Corpo Musicale di Fiorano al Serio (tussen de beide wereldoorlogen).

Hij is de oom van de componist en dirigent Giulio Maffeis (1894-1975). Zijn zoon Venanzio Maffeis (1906-1981) was eveneens componist en zijn opvolger als dirigent bij verschillende banda's.

Als componist schreef hij vooral werken voor banda (harmonieorkest).

Composities

Werken voor banda (harmonieorkest) 
 1905 I Pompieri, mars
 1905 Quarant'anni dopo, polka
 1906 Premiato Corpo Volontario Pompieri Gazzaniga, mars
 1909 Un saluto, mars
 1910 Gilia, mars
 1910 Il 3° Reggimento Genio, mars
 1910 Pace armata, mars
 1911 La Primavera, fantasie
 1912 La Croce Ferison, mars
 1912 Labor et Virtus, mars
 1913 La Pietra Rossa, mars
 1915 Battaglione Levanna, mars
 1915 Gorizia, mars
 1922 Egiziana, mars
 1924 Le campane dell parrocchiale, processiemars
 1924 Monfalcone
 1924 Riconoscenza, mars
 1925 Adamello, mars
 1925 A' miei cari allievi estinti!!!, treurmars
 1925 Il 19 Novembre, treurmars
 1925 Omaggio, mars
 1925 Ricordo di Parzanica
 1925 S. Margherita, processiemars - gecomponeerd voor de Banda di Corpo Musicale di Parre
 1926 Monte Alben, schottisch
 1926 S. Gregorio, pastorale
 1926 Savignano, mars
 1927 Ida, mars
 1927 Miei poveri morti! vi ricordo sempre, treurmars
 1927 Il Cuco e la Capinera dell'Alben, polka
 1927 S. Barbara, pastorale
 1927 Scale di Fraele, mars
 1928 Mater Bobi Consilii, processiemars 
 1928 Il Nuovo Oratorio, mars
 1928 Regina Pacis, processiemars
 1929 Buon Capo d'Anno, mars - opgedragen aan Don Giovanni Palamini aan de parochiekerk van Parre 
 1929 Casale Monferrato, mars
 1929 S. Zenone, pastorale
 1929 W S. Patrizio, mars
 1930 Gran rapporto, mars
 1930 La Croce Domini, mars
 1930 Rosie, mazurka
 1930 S. Carlo, mars - opgedragen aan Giovanni Danieli, direttore dell'Istituto S. Carlo di Bergamo
 1931 Disma, pastorale
 1931 W la Religione di Cristo!, mars
 1932 A mio padre, treurmars
 1932 Al Lago della Sella, mars
 1932 La Cingallegra, mars
 1932 Valdieri, mars
 1933 Baghetta, mars
 1933 Il dì dei Santi (1932), treurmars
 1933 Savione, mars
 1934 Adriana, mars
 1934 L'Ultimo di Carnevale!, treurmars
 1934 Omaggio, mars - opgedragen aan Don Benedetto Merati, Parochievicaris in Ponte Nossa
 1934 S. Andrea, pastorale
 1935 Addio per sempre, treurmars
 1935 La Conferenza di Stresa, mazurka
 1936 Omaggio al 46° Reggimento Artiglieria Motorizzata, mars
 1936 S. Irma, pastorale
 1936 Vedremo!!, mars
 1937 Avvilimento, treurmars
 1937 Lugubre presagio, treurmars
 Gli scarponi del 10° Reggimento Genio, mars
 Il saluto del 73., mars
 Marcia militare
 Nozze d'argento, mars - gecomponeerd voor het 25-jarig jubileum sinds de oprichting van de Banda musicale di Cene
 Pastorale S. Lucia
 S. Vito, processiemars
 Spedizione polare, wals

Bibliografie 
 Marino Anesa: Dizionario della musica italiana per banda - Biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 a oggi, Seconda edizione riveduta e ampliata: oltre 5000 compositori, in collaborazione con ABBM (Associazione Bande Bergamasche), 2004. 2 volumi, 1204 p.
 Marino Anesa: Dizionario della musica italian per banda, Primera edizione, 2 vols., 1993-1997.; 1036 p.; Vol. [1]. Biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 al 1945, Bergamo : Biblioteca Civica "Angelo Mai". - 1993. - 515 S.; Vol. [2]. Biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 ad oggi., Bergamo : Biblioteca Civica "Angelo Mai". - 1997. - 519 S.
 Wolfgang Suppan, Armin Suppan: Das Neue Lexikon des Blasmusikwesens, 4. Auflage, Freiburg-Tiengen, Blasmusikverlag Schulz GmbH, 1994, ISBN 3-923058-07-1

Externe link 
  Geschiedenis van de Banda di Corpo Musicale di Parre (gearchiveerd)

Italiaans componist
Italiaans dirigent
Italiaans hoornist
20e-eeuws componist